Dębień (Braniewo) :en:Dębień, Braniewo County
 Dębień (Działdowo) :en:Dębień, Działdowo County
 Dębień (Wilczęta)